Muntpoort (Brugge) straat in Brugge
 Poort in de Munt van Holland, een van de vele monumentale panden in de Nederlandse stad Dordrecht